Мадл, Мадль (, , ) — фамилия.
 Мадл, Ильдико (род. 1969) — венгерская шахматистка, международный мастер (1992).
 Мадл, Ференц (род. 1931) — венгерский государственный и политический деятель.

 Мадль, Михаэль (род. 1988 ) — австрийский футболист.